Wössner ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Wössner (1941–2020), deutscher Manager
 Freimut Wössner (* 1945), Berliner Cartoonist österreichischer Herkunft 
 Jakobus Wössner (1921–1975), österreichischer Soziologe und katholischer Theologe deutscher Herkunft
 Kurt Christopher Peter Wössner, Geburtsname von Kurt Voss, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Musiker
 Mark Wössner (* 1938), deutscher Manager

Wössner bezeichnet folgende Orte und Landschaften:

 Wössener See, auch Wössner See, kleiner Stau- und Badesee in der Gemeinde Unterwössen (Chiemgau)